Lingay kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Lingay (ö i Storbritannien, lat 57,70, long -7,02), Skottland, Eilean Siar, 
 Lingay (ö i Storbritannien, lat 57,68, long -7,25), Skottland, Eilean Siar, 
 Lingay (ö i Storbritannien, lat 57,08, long -7,37), Skottland, Eilean Siar, 
 Lingeigh Island, ö, Skottland, Eilean Siar, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar